Hisao Kuramata (1958-), footballeur japonais.
 Shiro Kuramata (1934-1991), designer japonais.